Чуачи има више значења:

 Чуачи (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Чуа-чи (Хејлонгјианг), насеље у Кини